Die Liste der Sieger im Beachhandball bei den Central American and Caribbean Sea and Beach Games verzeichnet alle Medaillengewinner dieses Wettbewerbs.

Siegerinnen

Sieger

Anmerkungen 

!Sieger
Central American and Caribbean Sea and Beach Games, Sieger
Central American and Caribbean Sea and Beach Games, Sieger